Gardinerjev seznam hieroglifov je seznam najpogostejših egipčanskih hieroglifov, ki ga je sestavil angleški egiptolog, jezikoslovec in filolog Alan Gardiner. Seznam se šteje za standardni vir za preučevanje egipčanskih hieroglifov. 

Gardinerjev seznam vsebuje samo najpogostejše oblike, vendar vključuje tudi obširne podkategorije ter pokončne in ležeče oblike številnih hieroglifov. V seznam so vključene tudi različno velike različice, ki olajšajo branje hieroglifov v blokih besedila.  Budgejev seznam hieroglifov, ki vsebuje okoli 1000 hieroglifov, različnih velikosti ne upošteva. 

Seznam ne vsebuje navzkrižnih indeksov. Ko je nek znak uvrščen na seznam, se pojavi samo enkrat, zato se njegovi drugi pomeni lahko spregledajo. Znak G16 (nbtỉ), na primer, je ideogram za Dve gospe in sicer boginji Vadžet (kobra) in Nehbet (beloglavi jastreb). Ideogram je kot G16 uvrščen samo na seznam ptičev, na seznam bogov in plazilcev pa ne.

Druge Gardinerjeve podkategorije so okrajšave in poosebljene oblike znakov ali celo celotni podsklopi, ki so se uporabljali zlasti v Knjigi mrtvih.

Seznam

A. Moški in njegova opravila

B. Ženska in njena opravila

C. Človeku podobna božanstva

D. Deli človeškega telesa

E. Sesalci

F. Deli sesalcev

G. Ptiči

H. Deli ptičev

I. Dvoživke, plazilci in drugo

K. Riba in deli ribe

L. Nevretenčarji in male živali

M. Drevesa in rastline

N. Nebo, zemlja, voda

O. Zgradbe, deli zgradb in drugo

P. Ladje in deli ladij

Q. Hišna in pogrebna oprema

R. Tempeljska oprema in sveti simboli

S. Krone, oblačila, žezla in drugo

T. Vojskovanje, lov in mesarstvo

U. Poljedelstvo, obrt in poklici

V. Vrvi, vlakna, košare, vreče in drugo 
V39 je Tiet ali Izidin vozel.

V40 v datumih je številka 10.

W. Kamnita in glinasta posoda

X. Kruh in pecivo

Y. Pisanje, igre, glasba

Z. Črte, znaki, ki izhajajo iz hieratske pisave, geometrijski liki

Aa. Nerazvrščeno

Viri
 E.A. Wallis Budge.  An Egyptian Hieroglyphic Dictionary, v dveh delih. Dover Publications, 1978.
 A.H. Gardiner (1928).  Catalogue of the Egyptian hieroglyphic printing type, from matrices owned and controlled by Dr. Alan.
A.H. Gardiner (1928). Additions to the new hieroglyphic fount . The Journal of Egyptian Archaeology  15 (1929): 95.
A.H. Gardiner. (1931). Additions to the new hieroglyphic fount. The Journal of Egyptian Archaeology 17 (1931): 245–247.
A.H. Gardiner (1953). Supplement to the catalogue of the Egyptian hieroglyphic printing type, showing acquisitions to December 1953. 
A.H. Gardiner. Egyptian Grammar: Being an Introduction to the Study of Hieroglyphs. 3. izdaja. Griffith Institute, Oxford, 1957, str. 438-548 (pdf).
Wilkinson, Richard. Reading Egyptian Art, A Hieroglyphic Guide to Ancient Egyptian Painting and Sculpture.'' Richard H. Wilkinson, 450 ilustracij. Thames & Hudson Ltd, London, 1992.

Stari Egipt
Pisave